Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2021 года () — 15-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Проходил с 16 по 21 декабря 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). 943 спортсмена из 183 стран мира разыграли 46 комплектов наград. Чемпионат должен был пройти в декабре 2020 года, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.
Чемпионат проводился во временном 25-метровом бассейне, установленном на .

Рекордсменом по количеству завоёванных медалей стал россиянин Климент Колесников, в активе которого 4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая награды. Решением FINA Колесников также был признан лучшим пловцом чемпионата. По шесть медалей также завоевали американцы Ник Финк (три золота) и Шейн Касас (два золота). У женщин по семь медалей (по три золотые) завоевали шведские спортсменки Сара Шёстрём и Луис Хансон.

Раноми Кромовидьойо из Нидерландов довела общее количество своих наград с чемпионатов мира на короткой воде до 28 (в том числе 14 золотых). Владимир Морозов довёл общее количество наград до 24 (11 золотых).

Бразилец Николас Сантос стал самым возрастным чемпионом мира на короткой воде, победив на дистанции 50 м баттерфляем в возрасте 41 года и 10 месяцев.

Из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России выступала под эгидой Всероссийской федерации плавания (ВФП), в честь побед российских пловцов исполнялся Первый фортепианный концерт Петра Чайковского.

Медальная таблица

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты турнира

Чемпионаты мира в ОАЭ
2021
Декабрь 2021 года